Eichelbaum puede designar:

 a  Samuel Eichelbaum (1894-1967), un dramaturgo y crítico argentino, 
 a  Edmundo Eichelbaum (1923-2004) un periodista y crítico de cine argentino.
 a John Eichelbaum (1892-1978) un empresario cinematográfico estadounidense conocido como Jack Warner.